Wólka heißen folgende Ortschaften in Polen:Woiwodschafts-ABC
 Wólka (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Wolken, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Wólka (Bartoszyce), Dorf im Powiat Bartoszycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Klein Wolla, 1938 bis 1945 Kleinwallhof, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 Wólka (Kętrzyn), Dorf im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Wolka, 1938 bis 1945: Spittel, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Wólka (Kolno), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Ottenburg, Kreis Rößel, Ostpreußen
 Wólka (Ruciane-Nida), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Dietrichswalde, Kreis Sensburg, Ostpreußen
 Wólka (Strzałkowo), Dorf im Powiat Słupecki, Woiwodschaft Großpolen, früher: Wolka, 1939 bis 1943 Wulkau, 1943 bis 1945 Wulka, Posen/Wartheland
 Wólka (Powiat Lubelski), Gemeinde und Dorf im Powiat Lubelski, Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Wólka

Siehe auch:

 Wólka Baranowska, Wólka Durąska, Wólka Jankowska, Wólka Kijewska, Wólka Cybulska, Wólka Klonowska, Wólka Lichtajńska, Wólka Orłowska, Wólka Pilecka, Wólka Prusinowska, Wólka Ryńska, Wólka Szczycieńska, Wólka Wielbarska
 Wolka
 Wulka